{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
| align="center" colspan="2" style="color: white; background-color:#;"|S41/S42
|-
| align="center" colspan="2"|
|-
!Станции!!Пересадки
|-
|
|, , , , DB
|-
|
|, 
|-
|
|, 
|-
|
|, 
|-
|
|, 
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|, , , , 
|-
|
|, 
|-
|
|
|-
|
|, DB
|-
|
| 
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|, , , , DB
|-
|
|, , 
|-
|
|, 
|-
|
|, 
|-
|
|, 
|-
|
|, 
|-
|
|, , 
|-
|
|, , , , , , 
|-
|
|, , 
|-
|
| 
|-
|
|, , , 
|-
|
|, , , 
|-
|
|, , 
|}

S41 и S42 — линии Берлинской городской электрички, проходящие по . Движение по линии S41 осуществляется по часовой стрелке, по линии S42 — против.

Примечания 

Берлинская городская электричка